maska – przedmiot pozwalający na zasłanianie twarzy; maskowanie twarzy
 maska pośmiertna;
 maska przyłbicy – część hełmu, element zbroi rycerskiej;
 ochronna osłona twarzy;
 maska nurkowa – element wyposażenia nurka, osłania oczy nurka od bezpośredniego działania wody a tym samym zwiększa widoczność;
 maska przeciwgazowa;
 maska spawalnicza – element wyposażenia spawacza, osłania oczy przed nadmiernym naświetleniem łukiem elektrycznym lub płomieniem gazowym;
 maska – forma muzyczno-sceniczna;
 maska historyczna
 maska działa;
 maska strzelnicy – występ przedniego muru fortyfikacji np. schronu, chroniący strzelnicę od ognia bocznego;
 maska samochodu – przednia jego część, pod którą znajduje się silnik;
 maska bitowa;
 w grafice komputerowej otwór odsłaniający obiekty leżące poniżej;
 maska podsieci;
 maska telekomunikacyjna – ramy, w których powinien mieścić się (prawidłowy) cyfrowy sygnał służący do transmisji danych telekomunikacyjnych;
 maska – część głowy larw ważek;
 maska kineskopu.

Tytuły dzieł 
 Maska – film dramatyczny z 1985 r. w reżyserii Petera Bogdanovicha z Erikiem Stoltzem i Cher
 Maska – film komediowy z 1994 r. w reżyserii Chucka Russella z Jimem Carreyem, Cameron Diaz i Peterem Greene’em
 Maska – serial animowany
 Maska – zbiór krótkich dzieł Stanisława Lema z 1976 r.
 Maska – singel Ewy Farnej
 Maska – rzeźba w Białymstoku
 Maska – fikcyjna postać (superbohater lub antybohater) występujący w seriach komiksowych